Schwartzman est un patronyme composé des mots allemands schwar(t)z (« noir ») et man(n) (« homme »), porté notamment par :

 Diego Schwartzman (1992-), joueur de tennis argentin ;
 Jason Schwartzman (1980-), acteur, scénariste et musicien américain ;
 Robert Schwartzman (1982-), leader du groupe Rooney.

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif